Niemcy:
 Heiningen – dzielnica miasta Backnang
 Heiningen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Heiningen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel